Québec kan syfta på:

 Quebec (musikalbum) – det amerikanska rockbandet Weens åttonde studioalbum från 2003
Provinsen Quebec (1763–1791) – historisk provins.
Quebec Bulldogs – tidigare ishockeyklubb i Kanada.
Québec Nordiques – tidigare ishockeyklubb i Kanada.
Remparts de Québec – ishockeyklubb i Kanada.
Québecor – kanadensiskt medieföretag.

Geografi

Kanada 

 Québec – provins, 
 Québec (stad) – provinshuvudstad, 
 Québec (kommun) – kommun, Capitale-Nationale, 

Robotskapade Kanadaförgreningar